Edvard Lehmann er navnet på flere personer:

 Edvard Lehmann (religionshistoriker) (1862-1930) – en dansk religionshistoriker
 Edvard Lehmann (maler) (1815-1892) – en dansk maler og tegner